Pyrrhulina är ett släkte av fiskar. Pyrrhulina ingår i familjen Lebiasinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Pyrrhulina